3-й (Принца Уэльского) драгунский гвардейский полк () был  британской армии, впервые сформированным в 1685 году в качестве конного полка графа Плимутского (). Он был переименован в 3-й драгунский гвардейский полк () в 1751 году и 3-й (принца Уэльского) драгунский гвардейский полк в 1765 году. Он служил в течение двух столетий, включая Первую мировую войну, а затем был объединён в 3-й/6-й драгунский гвардейский полк в 1922 году.

История 

Впервые полк был сформирован  под названием Конный полк графа Плимута () в 1685 году в ответ на восстание Монмута, был причислен к 4-му кавалерийскому полку. Полк участвовал в битве при Шелленберге в июле 1704 года, битве при Бленхейме в августе 1704 года, битве при Рамильи в мае 1706 года, битве при Ауденарде в июле 1708 года и битве при Мальплаке в сентябре 1709 года во время войны за испанское наследство. В 1746 году он был переименован в 3-й драгунский гвардейский, а в 1751 году официально назван 3-й полк гвардейских драгунов ().

Вскоре после этого, в 1765 году, он принял название 3-й (принца Уэльского) драгунский гвардейский полк () в честь будущего Георга IV. Он принял участие в подавлении  в 1831 году и после службы в Индии принял участие в британской экспедиции в Абиссинию в 1868 году. Весной 1901 года во время второй англо-бурской войны полк участвовал в погоне за неуловимым генералом Христианом де Ветом.

Полк, который в начале Первой мировой войны находился в Каире, высадился во Франции в составе  в  в октябре 1914 года для службы на Западном фронте, где он сражался в первой битве при Ипре в октябре 1914 года, второй битве при Ипре в апреле 1915 года и битве при Камбре в ноябре 1917 года.

В 1921 году он был переименован в 3-й драгунский гвардейский полк (принца Уэльского) () и в следующем году был объединен с  для формирования .

Полковой музей 
Полковое собрание хранится в  в Честерском замке. Некоторые экспонаты хранятся также в  в Эдинбургском замке.

Воинские почести 
По британским традициям, воинские почести присваиваются тем частям, которые проявили себя в различных боях, и представляют собой нанесение символического названия сражения на штандарт полка. 3-му драгунскому гвардейскому полку присвоены следующие почести:

Early Wars: Blenheim, Ramillies, Oudenarde, Malplaquet, Warburg, Beaumont, Willems, Talavera, Albuhera, Vittoria, Peninsula, Abyssinia, South Africa 1901–02.
The Great War: Ypres 1914, 1915, Nonne Bosschen, Frezenberg, Loos, Arras 1917, Scarpe 1917, Somme 1918, St. Quentin, Avre, Amiens, Hindenburg Line, Beaurevoir, Cambrai 1918, Pursuit to Mons, France and Flanders 1914–18.

Командиры полка 
Ниже перечислен список командиров полка с 1685 по 1922 годы:

4-й конный полк 

Названия до 1765 года давались по имени командира (например, конный полк Вуда во время службы Корнелиуса Вуда)
 1685: 
 1687: 
 1688: 
 1693: 
 1693: Корнелиус Вуд ()
 1712: 
 1717: Джордж Уэйд

3-й конный полк 
 1748:

3-й полк драгунской гвардии 
 1751:

3-й (принца Уэльского) драгунский гвардейский полк 
 1765: генерал лорд 
 1782: генерал 
 1785: генерал-лейтенант 
 1792: генерал сэр 
 1804: генерал 
 1825: генерал сэр 
 1831: генерал Сэмюэль Хоукер ()
 1839: генерал-лейтенант сэр 
 1842: генерал-лейтенант Фрэнсис Ньюбери ()
 1847: генерал 
 1851: генерал-лейтенант Джеймс Клод Буршье ()
 1859: генерал сэр Джон Скотт ()
 1866: генерал Роберт Ричардсон Робертсон ()
 1883: генерал сэр 
 1891: генерал-лейтенант Коньерс Тауэр ()
 1903: генерал-майор Эндрю Смайт Монтегю Браун ()
 1905: генерал-майор 
 1907: генерал-майор сэр 
 1920: генерал-майор сэр

См. также

Примечания

Литература 
 
 

Воинские части и формирования, созданные в 1685 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1922 году
Кавалерийские полки Британской армии
Драгунские полки